Stagecoach pode se referir a:
 Stagecoach (Nevada), região censitária de Nevada.
 Stagecoach (Texas)
 Stagecoach (1939), filme com John Wayne e Claire Trevor
 Stagecoach (1966), filme com Ann Margret e Bing Crosby
 Stagecoach (1986), filme para TV com Willie Nelson e Kris Kristofferson

Desambiguação